Ripamonti ist der Familienname folgender Personen:

 Camillo Ripamonti (1919–1997), italienischer Politiker (DC)
 Lucia Ripamonti (1909–1954), italienische römisch-katholische Ordensschwester, Selige